Trelawny ist der Familienname folgender Personen:

 Edward Trelawny (1699–1754), britischer Gouverneur von Jamaika
 Edward John Trelawny (1792–1881), englischer Autor
 Leonard Trelawny Hobhouse (1864–1929), britischer Politiker und Soziologe

Trelawny bezeichnet:
 Trelawny Parish, Landkreis (Parish) auf Jamaika
 "Trelawny", Kurzbezeichnung für The Song of the Western Men, inoffizielle Hymne in Cornwall, England